Иван Кабанов:
 Кабанов, Иван Андреевич (1823—1869) — русский художник, академик живописи.
 Кабанов, Иван Григорьевич (1898—1972) — советский государственный деятель.